Хомец може бити:

 Хомец (Војник), насељено мјесто у општини Војник, Република Словенија
 Хомец (Домжале), насељено мјесто у општини Домжале, Република Словенија
 Хомец (Кобарид), насељено мјесто у општини Кобарид, Република Словенија
 Хомец (Речица об Савињи), насељено мјесто у општини Речица об Савињи, Република Словенија